Het seizoen 2007/08 van de zaterdag Hoofdklasse B ging van start op 1 september 2007. De laatste speelronde was op 10 mei 2008. De zaterdag Hoofdklasse B is een van de zes hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs.

Nivo Sparta, DOVO, LRC Leerdam en Kozakken Boys zijn de nieuwkomers. Zij namen de plaats in van VVOG, Quick Boys, SV Huizen en SSV '65. Nivo Sparta, DOVO en LRC Leerdam waren gepromoveerd naar de Hoofdklasse, terwijl SV Huizen en SSV '65 naar de Eerste Klasse waren gedegradeerd. VVOG werd overgeplaatst naar de zaterdag Hoofdklasse C. Quick Boys werd overgeplaatst naar de zaterdag Hoofdklasse A, terwijl Kozakken Boys de omgekeerde weg bewandelde.

Teams 

Op 11 juni 2009 maakte de KNVB de definitieve indeling bekend voor de Hoofdklasse.

Eindstand

1 Winnaar eerste periodetitel 
2 Winnaar tweede periodetitel 
3 Winnaar derde periodetitel
* Kregen één punt in mindering

Uitleg kleuren

Wedstrijdtabel 
De thuisspelende ploeg staat in de linkerkolom.

Topscorers 

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zaterdag B